Jansky ist:

 Jansky, die Einheit für die Strahlungsintensität in der Radioastronomie
 Jansky (Mondkrater), benannt nach Karl Guthe Jansky
 (1932) Jansky, ein Hauptgürtelasteroid

und Name folgender Personen:
 Filip Jánský (1922–1987), tschechischer Schriftsteller
 Herbert Jansky (1898–1981), österreichischer Islamwissenschaftler und Turkologe
 Jan Janský (1873–1921), tschechischer Arzt, Psychiater und Neurologe
 Karl Guthe Jansky (1905–1950), US-amerikanischer Physiker und Radioingenieur
 Pavel Janský (1929–2006), tschechischer Dichter, Journalist und Übersetzer
 Peter Jánský (* 1985), tschechischer Eishockeyspieler 

Siehe auch:
 Karl G. Jansky Lecture und der zugehörige Preis, Preis für Astronomie (und speziell Radioastronomie) des National Radio Astronomy Observatory (NRAO) der USA